Quansah è il cognome di:
 Abeiku Quansah (1990), calciatore ghanese
 Kwame Quansah (1982), calciatore ghanese
 Nat Quansah, botanico e accademico ghanese